Spyker C8 – holenderski samochód sportowy
 Morris C8 – brytyjski ciągnik artyleryjski z czasów II wojny światowej
 C8 – samochód osobowy produkowany firmy Citroën
 Colt Canada C8 – kanadyjski karabin automatyczny
 C8 – format arkusza według normy ISO 216 o wymiarach 57×81 mm
 C-8A Buffalo – wojskowy samolot transportowy używany w siłach lotniczych USA, Brazylii, Kanady i Peru
 Chevrolet Corvette C8 - samochód sportowy z USA